Seum bezeichnet:
 Kwan Seum (觀世音), die koreanische Bezeichnung für Guanyin

Seum ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Seum (Peter Paul Seum; 1949–1998), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Seume
 Saum